Csehország
 Lípa, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Lípa, település a Zlíni járásban
 Lípa nad Orlicí, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Lípa, Merklín településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Lípa, Třebenice településrésze a Litoměřicei járásban
 Lípa, Úněšov településrésze az Észak-plzeňi járásban
 Lípa, Všestary településrésze a Hradec Králové-i járásban